Schwabhausen (Bavière), une commune de Bavière (Allemagne)
 Schwabhausen (Thuringe), une commune de Thuringe (Allemagne)